Ю́рий Королёв:
 Королёв, Юрий Борисович (род. 1968) — российский шашист, специализируется на русских шашках.
 Королёв, Юрий Васильевич (род. 1934) — тренер, сотрудник Федерации хоккея России.
 Королёв, Юрий Дмитриевич (род. 1945) — советский и российский учёный в области физики газового разряда, доктор физико-математических наук, профессор.
 Королёв, Юрий Константинович (1929—1992) — советский живописец, народный художник СССР, действительный член АХ СССР.
 Королёв, Юрий Николаевич (род. 1962) — советский гимнаст, многократный чемпион мира.